Копы́тень европе́йский, или копытень обыкновенный () — травянистое растение; вид рода  семейства .



Ботаническое описание 
Вечнозелёное многолетнее травянистое растение со шнуровидным ползучим корневищем и ползучим укореняющимся разветвлённым стеблем.

Формула цветка — 

Семена распространяются муравьями. Растение имеет специфический острый запах. Цветёт в апреле — мае; семена созревают в июне. Распространяется семенным и вегетативным путём — разрастанием корневищ; при этом копытень часто образует крупные латки.

Распространение 
В России широко распространён в лесной и лесостепной полосе Европейской части и на юге Западной Сибири. Растёт в хвойных, широколиственных и хвойно-широколиственных тенистых лесах. Ядовитое растение.

Химический состав 
В листьях и корневищах, в особых вместилищах содержится эфирное масло, плотная часть которого состоит из ядовитых веществ: азарона, диазарона и азарилового альдегида.

В листьях содержится 40 мг % аскорбиновой кислоты.

Растение имеет острый запах и горьких неприятных вкус. На пастбищах животными совершенно не поедается. Особенно ядовит для лошади. Симптомы отравления: рвота и тошнота.

Лекарственные свойства 
Препараты из корневищ и листьев применялись в народной медицине и ветеринарии, гомеопатии как рвотное средство и назначались вместо ипекакуаны. В настоящее время используется редко.

Копытень европейский входит в фармакопеи различных стран Европы (Германия, Польша, Швеция, Швейцария, Нидерланды).

Сырьё из листьев растения в составе настойки применяют при лечении острого радикулита, невралгии. Водные настои применяются при лечении глухоты, головных болей, эпилепсии, ревматизме, подагре, заболеваниях сердечной и нервной системах, параличах, бронхиальной астме, экземах, заболеваниях печени и мочевого пузыря. Препараты на основе копытня улучшают сердечную деятельность, повышают артериальное давление, сужают сосуды, повышает сосудистый тонус.
.

Сырье копытня используют в изготовлении гомеопатических средств.

Водный настой листьев вызывает сужение сосудов и заметно повышает артериальное давление. В этом отношении действие копытня сравнивают с адреналином.

В народной медицине  препараты копытня применяются при желтухе, водянке, гастритах, болезнях печени и желчного пузыря, заболеваниях кожи, особенно при экземах нервного происхождения.

Токсичность 
Содержит аристолохиевую кислоту, также как и другие растения семейства Кирказоновые. Аристолохиевая кислота является сильным канцерогеном с отложенным (до 10 лет) сроком действия. Употребление фитопрепаратов на основе продуктов семейства Кирказоновые, в том числе, Копытня европейского, значительно увеличивает риск заболеть раком печени или почек.

Классификация

Таксономия 
, 1753, Sp. Pl. : 442

Вид Копытень европейский относится к роду Копытень семействa  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Инфравидовой таксон

Синонимы

Примечания

Литература

Ссылки 

 Копытень европейский в Энциклопедии декоративных садовых растений

Декоративные садовые растения
Кирказоновые
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Красная книга Оренбургской области
Ядовитые растения